Haus zum Ritter ist eine Bezeichnung für:

 Haus zum Ritter (Freiburg im Breisgau), Stadthaus in Freiburg im Breisgau
 Haus zum Ritter (Heidelberg), ältestes erhaltenes Wohnhaus in der Heidelberger Altstadt
 Haus zum Ritter (Schaffhausen), Bürgerhaus von 1492 in Schaffhausen in der Schweiz

Siehe auch
 Gasthof „Zum Ritter“, ehemaliges Gebäude in Rudolstadt in Thüringen